Bee Gees 1st – trzeci z kolei album wydany przez Bee Gees w roku 1967. Jest to pierwszy album wydany pod opieką Roberta Stigwooda.

Lista utworów 
Pierwsza strona płyty:

Druga strona płyty:

Przypisy 

Albumy Bee Gees
Albumy muzyczne wydane w roku 1967
Albumy Atco Records
Albumy Polydor Records
Albumy RSO Records
Albumy wyprodukowane przez Roberta Stigwooda